Vette ist der Familienname von:
 Vette (Patrizier- und Adelsgeschlecht), westfälisch-niedersächsisches Adelsgeschlecht

 Georg Vette (1645–1704), Siebenbürger Apotheker und Mitglied der „Leopoldina“
 Karl Vette (1820–1873), deutscher Anwalt, politischer Journalist und Revolutionär
 Markus Vette (* 1956), deutscher Physiker, Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker (CDU, parteilos)
 Vicky Vette (* 1965), nordamerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Fette (Begriffsklärung)
 Wette (Begriffsklärung)